BJL peut désigner :
 Black Jack Legroove (1966-), un artiste, musicien et photographe camerounais ;
 aéroport international de Banjul, l'aéroport de Banjul, la capitale de la Gambie.

Code IATA des aéroports